Семён Аксёнов:
 Аксёнов, Семён Гермогенович (XIX в.) — действительный статский советник, потомственный дворянин.
 Аксёнов, Семён Николаевич (1784—1853) — русский гитарист-семиструнник и композитор.